Sint-Petrus' Stoel van Antiochiëkerk (Sittard), kerk in Sittard
 Sint-Petrus' Stoel van Antiochiëkerk (Uden), kerk in Uden